Il Campionato argentino di rugby a 15 2007   è stato dalla selezione dell'U.R.B.A. (Buenos Aires) che ha superato in finale la selezione della Unión de Rugby de Tucumán.

Le 24 squadre iscritte erano divise in due livelli: "Campeonato" (8 squadre), "Ascenso", (16 squadre, divise in quattro gironi).

Torneo "Campeonato" 
Partecipano 8 squadre, divise in due gironi di 4 squadre. La Vincente e la seconda di origine alle semifinali. La quarta di ogni girone alla "Finale descenso" (play-out per la retrocessione).

Girone 1 

 Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Buenos Aires||3||3||0||0||135||28||107||6
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Córdoba||3||2||0||1||55||70||-15||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Rosario||3||1||0||2||29||68||-39||2
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|4||align=left|San Juan||3||0||0||3||26||79||-53||0
|}

Girone 2 

  Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Tucumàn||3||3||0||0||72||31||41||6
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Santa Fè||3||1||0||2||60||65||-5||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Cuyo||3||1||0||2||55||71||-16||2
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|4||align=left|Salta||3||1||0||2||40||60||-20||2
|}

Semifinali

Finale

Play Out

Campione:  Buenos Aires
Retrocede  'San Juan'

"Torneo Ascenso" 

16 squadre, divise in 4 gironi. Le vincenti di ogni girone alle semifinali.

Girone "Norte 1"

 Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Santiago de l'Estero||3||3||0||0||98||12||86||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|La Rioja||3||1||1||1||32||51||-19||3
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|San Luis||3||1||1||1||34||68||-34||3
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Jujuy||3||0||0||3||36||69||-33||0
|}

Girone "Norte 2" 

 Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Noreste||3||3||0||0||123||16||107||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Entre Rios||3||2||0||1||96||27||69||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Misiones||3||1||0||2||154||46||108||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Formosa||3||0||0||3||5||289||-284||0
|}

Girone "Sur 1" 

Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Mar del Plata||3||2||1||0||130||15||115||5
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Sur||3||2||1||0||103||15||88||5
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Alto Valle ||3||1||0||2||62||87||-25||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Oeste||3||0||0||3||13||191||-178||0
|}

Girone "Sur 2" 

Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Chubut||3||3||0||0||196||23||173||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Lagos del Sur||3||2||0||1||106||47||59||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Austral||3||1||0||2||47||150||-103||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Tierra del Fuego||3||0||0||3||32||161||-129||0
|}

Semifinali

Finale 

Promossa: Mar del Plata

Collegamenti esterni